

Міссурі-Сіті — місто, штат Міссурі
 Міссурі-Сіті — місто, штат Техас